Фараго () — фамилия венгерского происхождения. Известные носители:

 Фараго, Дьёрдь (1913—1944) — венгерский пианист.
 Фараго, Иван (1946—2022) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1976).
 Фараго, Клара (1905—1944) — венгерская шахматистка.
 Фараго, Пауль (1886—1970) — румынский шахматный композитор; международный мастер.
 Фараго, Тамаш (род. 1952) — венгерский ватерполист.
 Фараго, Фрэнсис Эдвард (1898—1966) — американский сценарист.

См. также 
 Фараг, Альфред (1929—2002) — египетский драматург.